Баскетболния шампионат на България за жени за пръв път се провежда през 1942 година. Той се администрира от Българска федерация по баскетбол. Рекордьор по титли е БК Славия, който е ставал шампион на страната 15 пъти.

Шампиони на България

Класиране по медали

Носители на купата на България 
Турнирът за купата на България по баскетбол при жените се провежда за първи път през 1951 г. През годините: 1958, 1959, 1961 и 1964 г. турнирът не се провежда.

Класиране по купи

Вижте също 
 Мъже
Национална баскетболна лига мъже
Купа на България по баскетбол мъже
Суперкупа на България по баскетбол мъже
 Жени
Национална баскетболна лига (жени)
Купа на България по баскетбол (жен)
Суперкупа на България по бсскетбол жени

Източници

Външни препратки 
 Българска федерация по баскетбол

Баскетбол в България